Il gruppo della samarskite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della samarskite 
 Calciosamarskite
 Ishikawaite
 Ixiolite
 Samarskite-(Y)
 Samarskite-(Yb)
 Srilankite

Note 

Samarskite